La formula molecolare C2H5NO può indicare:
 Acetaldossima
 Acetammide
 Amminoacetaldeide
 N-metilformammide

Formule molecolari